Priscus – cognomen romano
 Priscus – forma latina del nome proprio di persona Prisco
 Priscus – asteroide

Pagine correlate
Prisco